Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Tylicki (zm. 1609) – polski szlachcic
 Jacek Tylicki (ur. 1951) – polski artysta multimedialny
 Justyna Budzińska-Tylicka (1867-1936) – polska działaczka feministyczna, socjalistyczna i społeczna, polityczka, lekarka
 Piotr Tylicki (1543–1616) – biskup katolicki i urzędnik królewski
 Sebastian Tylicki (ur. 1989) – polski siatkarz
 Stanisław Tylicki (1895–1918) – polski wojskowy
 Zygmunt Tylicki (1934-2018) – polski polityk